Clay Center je název tří obcí ve Spojených státech amerických:

 Clay Center (Kansas) – město v Kansasu
 Clay Center (Nebraska) – město v Nebrasce
 Clay Center (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Jiný význam
 Clay Center (Západní Virginie) – budova v Charlestonu v Západní Virginii